ACh, Ach, Ac'h ou ACH peut faire référence à :
 ACh ou Acétylcholine, un neurotransmetteur ;
 Ach, une divinité d'Égypte antique d'origine libyenne (berbère) assimilé au dieu Seth ;
 Ac'h, un ancien nom d'un archidiaconé de Bretagne ;
 ACH, un catcheur américain,

ACH est un sigle qui peut faire référence à :
 Automated Clearing House, nom du système de paiements entre les institutions financières américaines ;
 Analysis of Competing Hypotheses, en français,  analyse des hypothèses concurrentes, une méthode d'analyse ;
 adjoint des cadres hospitaliers ;
 Angoulême Charente handball ;
  ;
 Ateliers et chantiers du Havre ;
 Auckland City Hospital ;
 Association canadienne de hockey.

ACH est un code qui peut faire référence à :
 .